Le terme « Anoa » peut faire référence à :
 les Anoas, espèces de mammifères ;
 , véhicule blindé indonésien ;
 Anoa, prénom masculin d'origine hawaïenne ;
 , espèce d'insectes ;
 , sous-espèce d'insectes ;
  (née en 1988), actrice pornographique japonaise ;
  (1684-1764), religieux espagnol.

Voir aussi